Онищенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Онищенко Борис Григорович ( 1937) — спортсмен-п'ятиборець.
 Онищенко Валентин Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онищенко Віктор Павлович (1921—2001) — Герой Радянського Союзу.
 Онищенко Віталій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Онищенко Володимир Анатолійович (1949—2018) — український художник-кераміст, член Національної спілки художників України.
 Онищенко Володимир Андрійович ( 1960) — український організатор кіновиробництва, кінорежисер.
 Онищенко Володимир Іванович ( 1949) — радянський футболіст, заслужений майстер спорту, пізніше радянський та український тренер.
 Онищенко Володимир Леонтійович (1915—2001) — радянський футболіст, нападник. Тренер футбольних клубів та команд з хокею з м'ячем.
 Онищенко Володимир Олександрович — вчений-економіст.
 Онищенко В'ячеслав Васильович ( 1951) — український кінооператор.
 Онищенко В'ячеслав Петрович ( 1936) — чемпіон СРСР з альпінізму, лікар
 Онищенко Ганна Володимирівна ( 1984) — український державний службовець.
 Онищенко Григорій Потапович — депутат ВР УРСР 6-го скликання.
 Онищенко Григорій Харлампійович — Герой Радянського Союзу.
 Онищенко Григорій (17.11.1894 — 1960) — підстаршина Армії УНР.
 Онищенко Денис Анатолійович ( 1978) — український футболіст, півзахисник.
 Онищенко Дмитро — український піаніст.
 Онищенко Іван Степанович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Онищенко Євгенія Іванівна — заслужений економіст України, кавалер ордена княгині Ольги.
 Онищенко Іван Федорович (близько 1815—1892) — проповідник Євангелія, штундист..
 Онищенко Ксенія Петрівна ( 1929) — українська радянська художниця тканин.
 Онищенко Михайло Сергійович — футбольний арбітр.
 Онищенко (Оніщенко) Олег Петрович (1987—2015) — доброволець ДУК, учасник російсько-української війни
 Онищенко Олександр Григорович (1934—2010) — вчений у галузі будівництва та будівельної техніки.
 Онищенко Олександр Романович ( 1969) — український бізнесмен, меценат, політик.
 Онищенко Олексій Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онищенко Олексій Мусійович ( 1928) — вчений-економіст.
 Онищенко Олексій Семенович ( 1933) — вчений-філософ і культуролог.
 Онищенко Сергій Іванович ( 1954) — український військовий і державний діяч, генерал-полковник авіації України. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

Див. також 

 Оніщенко
 Анищенко
 Аніщенко
 Онищик, Оніщик, Аніщик

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко